Манос Катракіс — грецький актор.
 Христина Катракіс — американська художниця українського походження, мистецтвознавець, арт-критик і педагог.

Грецькі прізвища